Костровка — название населённых пунктов.

 Костровка — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Костровка — исчезнувшее село, Черноморский район Республики Крым.

См. также 
 Кострова